Azov, város Oroszországban, a Rosztovi területen
 Azovi erőd, erődítmény az egykori Krími Kánságban
 Azovi-tenger, a Fekete-tenger északi melléktengere
 Azovi kormányzóság
 Azov-ezred Az Ukrán Nemzeti Gárda egyik alakulata